Aristeus är ett släkte av kräftdjur. Aristeus ingår i familjen Aristeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Aristeus